George Webb – attore statunitense (1887-1943)
George Webber – direttore della fotografia canadese naturalizzato statunitense
George Webber – atleta britannico
George W. Webber – politico statunitense
George Webber – radiocronista